Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13—16 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 29 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 16 августа 2014 года. Двумя годами ранее на чемпионате Европы в Хельсинки второй к финишу пришла Линси Шарп из Великобритании. Спустя 10 месяцев после того финала было объявлено о допинговой дисквалификации победительницы, россиянки Елены Аржаковой. Титул чемпионки, таким образом, перешёл к Шарп. Его защиту в решающем забеге в Цюрихе она начала стремительным первым кругом, пройденным за 58,26. Никто из соперниц поначалу не поддержал порыв британки. В начале второго круга к ней подтяулась белоруска Марина Арзамасова, в то время как отставание группы преследования (в которой находилась и лидер сезона Екатерина Поистогова) стремительно увеличивалось. Дуэт лидеров сумел удержать преимущество, и уже за 100 метров до финиша стало понятно, что чемпионство разыграют Шарп и Арзамасова. Финальное ускорение осталось за белоруской, добывшей свою первую победу на крупных стартах после бронзовых медалей чемпионата Европы в помещении — 2013 и чемпионата мира в помещении — 2014. Время чемпионки, 1.58,15, стало её личным рекордом и новым лучшим результатом сезона в Европе.

Примечания

Ссылки 
 

бег